Slim puede referirse a:

Personas 
Carlos Slim Helú, empresario mexicano;
Carlos Slim Domit, empresario mexicano, hijo del anterior;
Patrick Slim Domit, empresario mexicano, hijo del primero y hermano del anterior;
Marco Antonio Slim Domit, empresario mexicano, hijo del primero y hermano de los anteriores.
Fatboy Slim, músico británico.
Slim Burna, músico nigeriano.
Slim Thug, músico estadounidense.
Soulja Slim, músico rapero estadounidense.
Dozia Slim, músico rapero estadounidense.
Slim Gaillard, músico de jazz estadounidense.
Bumble Bee Slim, músico de blues estadounidense.
Slim Jim Phantom, baterista estadounidense.
Amarillo Slim, jugador de póquer estadounidense.
Slim Pickens, actor estadounidense.

Personajes ficticios 
Slim, más conocido como Cíclope, personaje de ficción de Marvel.

Otros 
 Slim, película norteamericana de 1937, dirigida por Ray Enright, con Pat O'Brien y Henry Fonda.
 Modelo SLIM, un modelo de estimación del coste de proyectos software.